Четыре корабля Королевского флота носили название HMS Regulus, в честь навигационной звезды Регул:

 HMS Regulus — 44-пушечный корабль 5 ранга, спущен на воду в 1785; превращен в войсковой транспорт в 1793; разобран в 1816.
 HMS Regulus — бывший французский приватир, взят в 1804 HMS Princess Charlotte.
 HMS Regulus (N88) — подводная лодка типа R; спущена на воду в Барроу-ин-Фернесс в 1930; потеряна в 1940, вероятно на мине, в районе Таранто.
 HMS Regulus (J327) — тральщик типа Algerine исходно HMCS Longbranch; передан Королевскому флоту, переименован в Regulus; спущен на воду в 1943; подорвался на мине и затонул в 1945 в районе Корфу.

См. также 
 USS Regulus
 USNS Regulus (T-AKR-292)
 Regulus (судно) — другие суда под названием Regulus